Bardenhewer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bardenhewer (1893–1964), deutscher Verwaltungsjurist.
 Franz Bardenhewer (* 1945), deutscher Jurist und ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Otto Bardenhewer (1851–1935), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Werner Bardenhewer (1929–2019), deutscher katholischer Priester

Siehe auch:
 Bardenheuer